Orcómeno (Ὀρχομενός / Orjomenós) puede hacer referencia a:

Mitología griega 
Orcómeno, un rey, el padre de Elara.
Orcómeno, un hijo de Licaón.
Orcómeno, el padre de Minias.
Orcómeno, un hijo asesinado de Tiestes.
Orcómeno, el hijo de Atamante y Temisto.
Orcómeno, hijo de Minias; cuando reinó, cambió el nombre de Flegias por el de Orcómeno.

Ciudades 
Orcómeno, antigua ciudad griega de Arcadia.
Orcómeno, antigua ciudad griega de Beocia.